Det hvide vandtårn har flere betydninger:

 Det hvide vandtårn (Fredericia) – et vandtårn i Fredericia
 Det hvide vandtårn (Haderslev) – et vandtårn i Haderslev
 Det gule vandtårn (Viborg) – et vandtårn i Viborg (kaldes "gule" da det er tårnets oprindelige farve, men er nu hvidt)
 Vandtårnene på Baunehøj – Det hvide vandtårn er navnet på det ene af tårnene